Non deve essere confuso con Halland, una storica provincia nel sud della Svezia, oppure con Holland.

I cognomi norvegesi Haaland e Håland possono riferirsi alle seguenti persone:

Sport

Calcio 
Alf-Inge Håland (nato nel 1972), ex calciatore norvegese
Atle Roar Håland (nato nel 1977), ex calciatore norvegese
Benedicte Håland (nato nel 1998), calciatrice norvegese
Erling Haaland (nato nel 2000), calciatore norvegese

Sci 
Lars Håland (nato nel 1962), ex fondista svedese

Politici 
Christian Wegner Haaland (1892-1952), armatore e politico norvegese
Deb Haaland (nata nel 1960), politico americano
Thomas Vigner Christiansen Haaland (1859–1913), banchiere e politico norvegese
Thomas Wegner Larsen Haaland (1862–1935), banchiere, agricoltore e politico norvegese

Altro 
Agnete Haaland (nata nel 1960), è un'attrice teatrale e cinematografica norvegese, leader organizzativo e regista teatrale
Arild Haaland (1919–2012) è stato un filosofo norvegese, storico della letteratura, traduttore e scrittore di saggistica 
Bjøro Håland (nato nel 1943), cantante country norvegese
Bret Haaland (nato nel 1964), regista e produttore di animazione americano
Elvira Haaland (nata nel 1992), attrice norvegese di Oslo
Jan Haaland (nato nel 1956), professore di economia norvegese che è stato rettore della Norwegian School of Economics (NHH)
Janne Haaland Matlary (nata nel 1957), è un'accademica norvegese docente di politica internazionale
Karine Haaland (nata nel 1966), fumettista, animatrice e illustratrice norvegese
Lauritz Haaland (1855-1938), pittore norvegese, anche con i nomi alternativi di Lars o Larsen
Reidar Haaland (1919–1945), ufficiale di polizia norvegese giustiziato per tradimento
Turid Haaland (1908-1979), attrice norvegese

Pagine correlate 
Håland, una cittadina inglobata nella municipalità di Stavanger nella contea di  Rogaland, Norvegia